Топола (село) је насеље у Србији у општини Топола у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 1472 становника.

Овде се налази Запис Ивовића храст (Топола (село)).

Демографија 
У насељу Топола (село) живи 1094 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 41,1 година (39,1 код мушкараца и 43,1 код жена). У насељу има 366 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,72.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце 

Насељена места у Тополи
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији